Ficalho kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco Manoel Carlos de Mello de Ficalho
 Franciso Manoel Carlos de Mello de Ficalho

Robotskapade auktorsförkortningar